Абрам Дамский:
 Дамский, Абрам Исаакович (1906—1988) — советский архитектор.
 Дамский, Абрам Маркович (1908—1983) — директор завода «Вибратор» с 1941 по 1975 год.